Ландр-е-Сен-Жорж () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Арденни. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 210 км на схід від Парижа, 65 км на північний схід від Шалон-ан-Шампань, 55 км на південний схід від Шарлевіль-Мезьєра.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Шампань-Арденни. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Галерея зображень

Посилання 

 Ландр-е-Сен-Жорж на сайті французького Національного інституту географії 
 [ Розташування муніципалітету Ландр-е-Сен-Жорж на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Арденни

Примітки 

Муніципалітети департаменту Арденни